Landale ist der Familienname folgender Personen:

 Jock Landale (* 1995), australischer Basketballspieler
 Susan Landale (* 1935), schottische Organistin